est la formule brute de plusieurs isomères.

 triéthylènediamine ou DABCO, numéro CAS 
 acétone azine, numéro CAS 
 2-(diéthylamino)acétonitrile, numéro CAS 
 tétrahydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole, numéro CAS 
 tétraméthyldiazétine, numéro CAS 
 1,3,4-triméthyl-2-pyrazoline, numéro CAS 
 1,3,5-triméthyl-2-pyrazoline, numéro CAS 
 1,4,5-triméthyl-2-pyrazoline, numéro CAS 
 1,5,5-triméthyl-2-pyrazoline, numéro CAS